

Населені пункти та їхні частини

 Фаленцин — село в гміні Папово-Біскупе Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Фаленцин — село в гміні Брвінув Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Фаленцин — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Фаленцин — частина села Роґово в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки